Schwarzwasser může znamenat:

 Schwarzwasser (sídlo) – Černá Voda
 Schwarzwasser (potok) – Černá (přítok Zwickauer Mulde)

Externí odkazy